Goren est un nom juif.

Le patronyme Goren est porté par :

Patronyme

Annj Goren, de son vrai nom Anna Maria Napolitano, actrice italienne ;
Ece Gören, joueuse de volley-ball turque ;
Jean-Baptiste Gorren (1891-1972), mathématicien et philosophe marxiste belge ;
Robert Goren, personnage de fiction que l'on voit dans la série New York, section criminelle ;
Shlomo Goren, né Gorenchik, rabbin israélien.

Patronyme juif